Pantel ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno W. Pantel (1921–1995), deutscher Schauspieler, Kabarettist und Synchronsprecher
 Ernst-Georg Pantel (1922–2003), deutscher Volkswirt und Manager der Flugzeugindustrie
 Johannes Pantel (* 1963), deutscher Arzt, Geriater, Gerontologe und Hochschullehrer
 Jörg Pantel (* 1958), deutscher Heilpraktiker und Autor
 Patricia Pantel (* 1971), deutsche Moderatorin
 Pauline Schmitt Pantel (* 1947), französische Althistorikerin
 Sylvia Pantel (* 1961), deutsche Politikerin (CDU)